Eolo-Kometa Cycling Team () – włoska (do 2020 hiszpańska) zawodowa grupa kolarska, od sezonu 2021 należąca do dywizji UCI ProTeam.

Sezony

2021

Skład

Zwycięstwa

2020

Skład

Zwycięstwa

2019

Skład

2018

Skład

Zwycięstwa

Bibliografia 
 
 

Hiszpańskie zawodowe grupy kolarskie
Włoskie zawodowe grupy kolarskie
Kluby sportowe założone w 2018